Саламалейки (, ) — село в подчинении сельской административно-территориальной единицы Карабулахи Дманисского муниципалитета, края Квемо-Картли республики Грузия со 100 %-ным азербайджанским населением. Находится в юго-восточной части Грузии, на территории исторической области Борчалы.

История 
Среди местного населения распространено также второе название села - «Гашгатала» ().

Топоним 
Топоним села Саламалейки () в переводе с азербайджанского языка на русский язык означает «Салам алейкум (Здравствуйте)».

География 
Село находится 28 км от районного центра Дманиси, на высоте 1450 метров от уровня моря.

Граничит с селами Сафигле, Муздулари, Усеинкенди, Мамишлари, Шихлы, Земо-Карабулахи, Квемо-Карабулахи, Гедагдаги, Ипнари, Саджа, Кизыладжло, Карабулахи, Аха, Велиспири, Ганахлеба, Саркинети, Диди-Гомарети, Патара-Гомарети, Мамула, Пичвебисхеви, Лайла, Согутло, Кариани, Дагарухло, Камарло, Шахмарло и Иакубло Дманисского Муниципалитета.

Население 
По данным Государственного статистического комитета Грузии, согласно официальной переписи 2002 года, численность населения села Саламалейки составляет 98 человек и на 100 % состоит из азербайджанцев.

Экономика 
Население в основном занимается овцеводством, скотоводством и овощеводством.

Достопримечательности 
 Средняя школа
 Развалины Каравансарая XII-XIII вв.

Ссылки 
 Координаты села

Примечания 

Населённые пункты Дманисского муниципалитета
Борчалы